Kolar – miasto w południowych Indiach

Osoby o tym nazwisku:
 Marko Kolar – chorwacki piłkarz
 Milojka Kolar – słoweńska ekonomistka i urzędniczka państwowa
 Nastja Kolar – słoweńska tenisistka